Malezja:
 Lahad Datu – miasto
 Lahad Datu – port lotniczy w Lahad Datu

Osoby:
 Antoine Lahad – libański polityk

Zobacz też:
 Leahad